Дивино Ростро има више значења:

 Дивино Ростро, Ел Каличал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дивино Ростро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику